AMC kan betyde:

 American Motors – et amerikansk bilmærke
 AMC Networks – et amerikansk medieselskab
 AMC (tv-kanal) – et tv-kanal ejet af AMC Networks